Amphoe Chaloem Phra Kiat (Thai: ) ist die Bezeichnung mehrerer thailändischer Verwaltungseinheiten, die alle im Jahre 1996 aus Anlass des 50-jährigen Thronjubiläums von König Bhumibol Adulyadej geschaffen wurden:

Amphoe Chaloem Phra Kiat (Buri Ram), Provinz Buriram
Amphoe Chaloem Phra Kiat (Nakhon Ratchasima), Provinz Nakhon Ratchasima
Amphoe Chaloem Phra Kiat (Nakhon Si Thammarat) Provinz Nakhon Si Thammarat
Amphoe Chaloem Phra Kiat (Nan), Provinz Nan
Amphoe Chaloem Phra Kiat (Saraburi), Provinz Saraburi

Chaloem Phra Kiat bedeutet wörtlich übersetzt „den Ruhm (des Königs) erhöhen/preisen“.